Европско првенство у одбојци 1979. је било 11. по реду Европско првенство које се од 5. до 13. октобра одржавало у Француској. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Групе

Први круг

Група А - Нант

Група Б – Сен Кентен

Група Ц - Тулуза

Други круг

Група од 7.-12. места - Нанси

Група од 1.-6. места - Париз

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Француској
Одбојка у 1979.